Караджич — сербская и черногорская фамилия.

Известные носители:
 Караджич, Владан (род. 1995) — черногорский футболист.
 Караджич, Вук Стефанович (1787—1864) — сербский лингвист и педагог.
 Караджич, Дарко (род. 1989) — черногорский футболист.
 Караджич, Дмитрий (1836—1883) — сербский офицер, сын Вука Караджича.
 Караджич-Зелен, Лилиана (род. 1945) — супруга Радована Караджича.
 Караджич, Милан (футбольный судья) (род. 1967) — сербский футбольный судья.
 Караджич, Милан (режиссёр) (род. 1956) — черногорский режиссёр.
 Караджич, Милутин (род. 1955) — черногорский актёр.
 Караджич, Мина (1828—1894) — сербская художница и писательница, дочь Вука Караджича.
 Караджич, Радован (1945) — президент республики боснийских сербов 1992—1995.
 Караджич, Стеван (род. 1960) — сербский баскетболист, тренер.
 Караджич, Томислав — сербский футбольный функционер.
 Караджич, Шуйо — черногорский ускок.

См. также 
 Вук Караджич (телесериал) — югославский телесериал 1987 года.